Пло́щадь шестьдеся́т лет Октября́ или Пло́щадь шестидесятиле́тия Октября́ — название площадей в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Приднестровье (Молдавия) 
 Площадь 60 лет Октября — площадь в Каменке

Россия 
 Площадь 60-летия Октября — площадь в Архангельске
 Площадь 60 лет Октября — площадь в Киришах
 Площадь 60 лет Октября — площадь в Светлограде
 Площадь 60-летия Октября — площадь в Хабаровске

См. также 
 Площадь Октября
 Улица 60 лет Октября
 Проспект 60 лет Октября
 Бульвар 60 лет Октября — бульвар в Набережных Челнах Республики Татарстан